Brian Poyser – attore britannico
 James Poyser – polistrumentista e produttore discografico anglostatunitense
 John Rigby Poyser – architetto britannico